En Pologne, Gościniec peut désigner :

 Gościniec, village de la voïvodie de Lublin
 Gościniec, village de la voïvodie de Sainte-Croix